Rodano – comune italiano nella città metropolitana di Milano.
 Rodano – fiume della Svizzera e della Francia.
 Rodano – dipartimento francese attraversato dal suddetto fiume.
 L'Autostrada del Rodano – autostrada svizzera che segue il fiume.
 Ghiacciaio del Rodano – ghiacciaio svizzero da cui prende forma il fiume omonimo.

Persone 
 Franco Rodano (1920-1983) – politico e filosofo italiano.
 Giorgio Rodano (1946) – accademico italiano.
 Maria Lisa Cinciari Rodano (1921) – politica italiana.

Pagine correlate 
 Rodino